Интернет-изда́тельство — организация, осуществляющая подготовку, выпуск и распространение цифровых изданий в сети Интернет.

Зачастую интернет-издательство берёт на себя заботы по распространению, раскрутке продукции в Интернете. Объектом раскрутки чаще всего выступает программное обеспечение, однако, это могут быть также книги, музыкальные записи, видеоклипы, кинопродукция и т. д.

По целям предпринимательской деятельности различают интернет-издательства коммерческие и некоммерческие.

См. также 
 Издательское дело
 Список российских издательств
 Электронное издание

Издательства
Издательства